El término animals (en castellano: animales) puede referirse a:

 The Animals, banda británica de los años 1960.
 Animals (1977), álbum de Pink Floyd.
 «Animals», canción de Muse (2012).
 «Animals», canción de Nickelback (2005).
 «Animals», canción de Martin Garrix (2013).
 «Animals» canción de Maroon 5 (2014).
 «Animals», canción de Architects (2020).
 Animals, película de Marçal Forés (2012).

Hace un calor que tetorras